Чемпионат Азии по дзюдо 1981 года прошёл в Джакарте (Индонезия) 15-18 июля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Канал дзюдо Token Corporation
 Федерация дзюдо Азии

1981
1981 год в дзюдо
Июль 1981 года
Международные спортивные соревнования в Джакарте
1981 год в Индонезии
дзюдо
Чемпионаты Азии в Индонезии